Михаил Агапов:
 Агапов, Михаил Васильевич (более известен под фамилией Аренский; 1895—1980) — советский театральный актёр.
 Агапов, Михаил Михайлович (1963—2011) — российский футболист и мини-футбольный тренер.